Heideweiher steht für:
 Heideweiher, Gewässertyp in Europa
 Heideweiher (Heiliges Meer), Stillgewässer in Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Heideweiher, im Landkreis Prignitz

Siehe auch:
 Eispohl, Sandwehen und Heideweiher, Naturschutzgebiet in Bremen
 Haidenweiher
 Heidweiher
 Heidweihergraben
 Heidesee
 Heideteich